Prisonnier peut faire référence à :
 une personne emprisonnée
 prisonnier de guerre
 prisonnier d'opinion
 prisonnier politique
 Dans les sciences
 Le dilemme du prisonnier est une illustration d'un jeu à somme non nulle.

 Dans les arts
 Le Prisonnier (1967) est une série télévisée britannique de 17 épisodes.
 Le Prisonnier (2010) est une série télévisée anglo-américaine de 6 épisodes.
 Le Prisonnier du Bouddha est un album de bande dessinée.
 Le Prisonnier de Zenda  (1952) est un film.

Autre
 Le prisonnier est un hiéroglyphe égyptien.

Voir aussi 
 Emprisonnement en droit français